Изабела Арагонска (1305 - 12. јул 1330) била је супруга Фридрих I Хабзбург. Била је кћерка Ђаумеа II и Бланш Анжујске.

Породично стабло 

Рођени 1305.
Умрли 1330.